Urze, nome comum de diversas plantas da família Ericaceae;
 Astorga, cidade leonesa cujo nome em asturo-leonês é Estorga.

Desambiguação